Зыковский сельсовет

Кировская область 
 Зыковский сельсовет Нолинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Красноярский край 
 Зыковский сельсовет Берёзовского района

Мордовия 
 Зыковский сельсовет Октябрьского района города Саранска

Свердловская область 
 Зыковский сельсовет Гаринского района (упразднён в 2017 году)

Тульская область 
 Зыковский сельсовет Каменского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)